Socialismo burguês ou socialismo conservador foi um termo usado por Karl Marx e Friedrich Engels em várias obras, inclusive no Manifesto Comunista. O socialismo conservador foi usado como uma reprimenda de Marx para certas correntes do socialismo, mas também tem sido usado por defensores de tal sistema. O socialismo conservador e o socialismo de direita também são usados como descritores e, em alguns casos, como pejorativos por movimentos e políticos conservadores de livre mercado e  para descrever vertentes mais economicamente intervencionistas do conservadorismo.

Perspectiva marxista 
A visão marxista é tal que o socialista burguês é o sustentador do atual estado das relações de classe burguesas. As opiniões variam quanto a se este ou aquele socialista burguês está intencionalmente dispensando a ordem atual, mas o traço comum é que eles estão em fato preservando-a. Em vez de abolir as divisões de classe, eles desejam simplesmente elevar todos para serem membros da burguesia para permitir a todos a capacidade de acumular capital infinitamente sem uma classe trabalhadora. No Manifesto Comunista, Marx e Engels usam filantropos, monges ("fanáticos da temperança") e reformistas como exemplos desse tipo de socialista que eles viam em oposição aos seus próprios objetivos. Ao expressar seus pontos de vista sobre o assunto, Marx fez referência explícita à Filosofia da Miséria de Pierre-Joseph Proudhon, afirmando o seguinte sobre o socialismo burguês:

História 
Já em 1847, um dos primeiros defensores do socialismo conservador foi o político austríaco do século XIX Klemens von Metternich. Os monarquistas começaram a usar socialismo como uma antítese do "laissez-faire burguês", indicando confiança em uma consciência social em oposição ao puro individualismo. Metternich disse que os objetivos de um socialismo tão conservador são "pacíficos, harmonizadores de classes, cosmopolitas, tradicionais". O socialismo monárquico promoveu o paternalismo social retratando o monarca como tendo um dever paternal de proteger seu povo dos efeitos das forças econômicas livres. O socialismo conservador de Metternich via o liberalismo e o nacionalismo como formas de ditadura da classe média sobre as massas.

Johann Karl Rodbertus, um latifundiário conservador monárquico e advogado que serviu brevemente como ministro da educação na Prússia em 1848, promoveu uma forma de socialismo estatal liderada por uma monarquia esclarecida que apoiava a regulação estatal da economia. Rodbertus apoiou a eliminação da propriedade privada da terra, com o Estado no controle do capital nacional em vez da redistribuição do capital privado, ou seja, o capitalismo de Estado. Na década de 1880, o socialismo conservador de Rodbertus foi promovido como uma alternativa não revolucionária à social-democracia e um meio de justificar a aceitação das políticas sociais de Bismarck.

Socialismo de direita 
Socialismo de direita é usado como um termo pejorativo por alguns movimentos e políticos conservadores de livre mercado e  para descrever variantes intervencionistas do conservadorismo, pois eles as veem apoiando o paternalismo e a solidariedade social em oposição ao comercialismo, individualismo e à economia laissez-faire. Eles argumentam que o conservadorismo paternalista apoia a hierarquia social promovida pelo Estado e permite que certas pessoas e grupos tenham um status mais alto em tal hierarquia que é conservadora.

Embora distinto, o socialismo de direita também é usado mais comumente para se referir a formas social-democratas moderadas de socialismo quando contrastado com o marxismo-leninismo e outras alternativas de esquerda mais radicais. Durante o período pós-guerra no Japão, o Partido Socialista do Japão dividiu-se em dois partidos socialistas diferentes, geralmente distinguidos no Partido Socialista Esquerdista do Japão e o Partido Socialista Direitista do Japão. Este último recebeu mais de 10 por cento dos votos nas eleições gerais de 1952 e 1953 e era um partido social-democrata moderado de centro-esquerda. No Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels criticaram a Filosofia da Miséria do escritor e teórico anarquista Pierre-Joseph Proudhon como representando o socialismo conservador ou burguês.

Socialismo agrário, socialismo de guildas, socialismo militar, nacional-bolchevismo, sindicalismo nacional, peronismo, socialismo prussiano, o socialismo de Estado e o strasserismo são às vezes denominados socialismo de direita por vários autores. O historiador Ishay Landa descreveu a natureza do socialismo de direita como decididamente capitalista.

Ver também 
 Socialismo amarelo

Ligações externas 
 Seção do Manifesto Comunista que trata do socialismo burguês. 

Terminologia marxista
Pirre-Joseph Proudhon
Burguesia